Charles Bronson (1921-2003) – attore statunitense
Charles Bronson (vero nome Michael Gordon Peterson) – criminale britannico
Charles Bronson – gruppo musicale statunitense power violence
Charles Bronson (deceduto nel 1998) – cineamatore che documentò l'assassinio di John F. Kennedy